

Мобильные телефоны до GSM стандарта

Мобильные телефоны стандарта GSM

Примечания

Ссылки 
 allsiemens.com
 siemens-club.ru
 altehandys.de
 siesam.de

Мобильные телефоны Siemens
Смартфоны